renvoie à plusieurs unités dans les armées des différentes nations :

Allemagne

Australie

Canada

États-Unis

France 
 13e bataillon de chars de combat
 13e bataillon de chasseurs alpins (et 13e bataillon de chasseurs à pied)
 13e régiment du génie (France)
 13e bataillon d'infanterie de marine
 13e bataillon de tirailleurs sénégalais
 13e bataillon vietnamien
 13e bataillon de volontaires des Vosges
 Bataillon de marche n° 13

Géorgie

Lituanie

Royaume-Uni

Slovaquie

Ukraine